Le Sang des elfes est un roman médiéval-fantastique polonais d'Andrzej Sapkowski, paru en 1994.
 Le Sang des elfes est un roman médiéval-fantastique français de Jean-Louis Fetjaine, paru en 2010.